Francis Forde (1718-1770), Brits militair in India
Francis Michael (Frank) Forde (1890-1983), Australisch politicus, kortstondig premier van Australië in 1945

Zie ook
Francis Ford Coppola (1939), Amerikaans regisseur